

Населені пункти та їхні частини

 Александровиці — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Александровиці — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Александровиці — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві

Примітки